Manganès, element químic de nombre atòmic 25 situat en el grup 7 de la taula periòdica.
 Domini .mn, Domini de primer nivell territorial corresponent a Mongòlia.
 Codi ISO per al mongol, llengua mongòlica parlada principalment a Mongòlia i a la Xina .
 Abreviatura de Monsenyor.